El vigesimoseptima de Satellite Awards es una ceremonia de premiación que honra a los artistas, películas y programas de televisión destacados del año, presentados por la International Press Academy .

Las nominaciones se anunciaron el 8 de diciembre de 2022.    Los ganadores se anunciarán el 3 de marzo de 2023.  La entrega de premios se llevará a cabo dentro del Albert Ballroom en el Hotel Beverly Hills . 

Top Gun: Maverick lideró las nominaciones a películas con diez, seguido de Babylon, Elvis y Los Fabelman con nueve cada uno.  Anexo: Sexta temporada de Better Call Saul  Mejor llamar a saul y Los honestos Gemstones lideraron las nominaciones televisivas con cuatro cada una.  Seis de los ganadores del Premio al Logro Especial se anunciaron el 13 de enero de 2023; sin embargo, el ganador del premio Mary Pickford se anunció el 22 de febrero de 2023.

Premios especiales por logros 
Premio de autor (por visión singular y control artístico único sobre los elementos de producción) - Martin McDonagh

Premio Satélite Honorífico – RRR

Premio Humanitario (por hacer una diferencia en la vida de aquellos en la comunidad artística y más allá) – Joe Mantegna

Premio Mary Pickford (por su destacada contribución artística a la industria del entretenimiento) - Diane Warren

Premio Nikola Tesla (por logros visionarios en tecnología cinematográfica) - Ryan Tudhope

Premio Actuación Revelación - Bhavin Rabari ( Última película )

Premio a la actuación en acrobacias : Casey O'Neill ( Top Gun: Maverick )

Elenco: Película - Cebolla de cristal: Un misterio de Knives Out

Conjunto: Televisión - Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty

Nominados a películas 
Los ganadores aparecerán en primer lugar y se resaltarán en negrita .

Películas con múltiples nominaciones

Nominados a la televisión 
Los ganadores aparecerán en primer lugar y se resaltarán en negrita .

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio web de la Academia Internacional de Prensa

Anexos:Premios de cine de 2022
Premios Satellite por año